

Toponymie 

 Courchevel, station de sports d'hiver du département de la Savoie, située sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise ;
 Courchevel, commune nouvelle du département de la Savoie, fusion des communes de Saint-Bon-Tarentaise et de La Perrière.

Autres 
 Courchevel, variante du Omaha au poker ;
 Courchevel, album de Florent Marchet (2010)